Kostitsyne (en anglais : ) est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Костицын :
 Andreï Kastsitsyne (1985-) joueur professionnel de hockey sur glace biélorusse,
 Ievgueni Kostitsyne, compositeur d'origine ukrainienne,
 Siarheï Kastsitsyne (1987-) joueur professionnel de hockey sur glace biélorusse.

Homonymie de patronyme